Cavender se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ted M. Cavender
 James C. Cavender